Remate se puede referir a:
 remate, una subasta pública;
 remate, un elemento arquitectónico;
 remate, un músico español; 
 los remates, serifas o gracias, pequeños adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos; o
 la Reserva Natural El Remate.